Жур (журек; пол. żur, żurek; біл. жур, кісяліца) — пісний (молочний) чи м'ясний кислий суп, заправлений квасом.
 Жур Петро Володимирович (13 (26) жовтня 1914(19141026), Гарбузин — † 17 вересня 2002, Київ) — український і російський письменник, літературознавець.

також 
 «žúr» (жур) (словацька мова) — забава, посиденьки.